Улан-Батор:

 Улан-Батор — столица Монголии.
 Улан-Батор — железнодорожный вокзал в Улан-Баторе.
 Улан-Батор — монгольский футбольный клуб из Улан-Батора.